

Ащиколь — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Ащиколь — село, Атбасарський район, Акмолинська область